Compagnoni ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Compagnoni (1914–2009), italienischer Bergsteiger
 Aristide Compagnoni (1910–1995), italienischer Skilangläufer
 Deborah Compagnoni (* 1970), italienische Skirennläuferin
 Giovanni Francesco Compagnoni Marefoschi (1757–1820), italienischer Kurienbischof
 Mario Marefoschi Compagnoni (1714–1780), italienischer Kardinal 
 Ottavio Compagnoni (1926–2021), italienischer Skilangläufer
 Severino Compagnoni (1914–2006), italienischer Skilangläufer